Акронім латиницею може означати:

 Dot-matrix display
 Digital Multilayer Disk
 Ідентифікатор Дистрофіну
 DMD () як скорочення м'язової дистрофії Дюшена
 Digital Micromirror Device — цифровий мікродзеркальний пристрій

Див. також 
 D (мова програмування)